Bitva u Novary. U severoitalského města Novara se odehrálo několik válečných střetů:

 Bitva u Novary, vybojovaná mezi Rakouským císařstvím a Sardinským královstvím v roce 1849
 Bitva u Novary (1513), střetnutí mezi Ligou z Cambrai a Francií
 Bitva u Novary (1500), střetnutí mezi Francií a Milánem